Александр Алексеевич Пекшев (1904—1986) — советский государственный деятель. Родился в селе Сотницыно Сасовского района Рязанской области. Жена Анна Петровна Пекшева(Фирсина), сыновья:  ПЕКШЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ В 1988 заместитель председателя правления Государственного банка СССР, Пекшев Юрий Александрович работник Госплана СССР.
 
 1937 – 1938 гг. — директор Московского электроизоляционного завода. 
 август-ноябрь 1938 г. — зам. начальника Главэлектропрома. 
 1938 – 1939 гг. — зам. наркома, в январе-октябре 1939 нарком местной промышленности РСФСР.
 08.10.1939 – 05.05.1942 гг. — первый заместитель председателя СНК РСФСР. Одновременно с 5 января 1941 по 5 мая 1942 г. нарком государственного контроля РСФСР.
 1942 – 1946 гг. — директор завода № 686 (Москва). 
 с 5 марта  1945 г. — уполномоченный Особого комитета в 1-й Польской армии (1-й Белорусский фронт).
 с 1946 г. — заместитель министра электротехнической промышленности СССР.

Источники 
 Биографический словарь  
 Органы государственной безопасности СССР в годы Великой отечественной войне. Том 2 — Книга  
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991  

Народные комиссары государственного контроля РСФСР
Народные комиссары местной промышленности РСФСР
Директора промышленных предприятий
Заместители министров СССР